Farcașa peut désigner :

 Farcașa, une commune roumaine du județ de Neamț ;
 Fărcașa, une commune roumaine du județ de Maramureș.

Homonymie de localités